

Mythologie 
 Io, une des nombreuses maîtresses de Zeus dans la mythologie grecque.

Astronomie 
 Io, un satellite naturel de la planète Jupiter.
 (85) Io, un astéroïde.

Chimie 
Io est le symbole désuet de l’élément chimique ionium, autre nom du thorium-230.

Informatique 
 Io, un langage de programmation orienté prototype, conçu par Steve Dekorte.
  (sigle anglais pour  - voir entrées-sorties), utilisé en informatique pour désigner les écritures et lectures sur un périphérique.

Toponymes 
 Io, une île de l'archipel Ōsumi au Japon.

Prénom 
 Io, un prénom japonais.

Faune 
 Aglais io, le « Paon-du-jour », est un papillon diurne eurasiatique de la famille des Nymphalidae.
 Automeris io est un papillon nocturne nord-américain de la famille des Saturniidae.

Sigles et codes 
 .io, le domaine national de premier niveau du Territoire britannique de l'océan Indien.
 io, le code de l'ido (langue construite), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Divers 
 Io est un acte de ballet inachevé et non représenté composé par Jean-Philippe Rameau.
 IO est un groupe de rock français du début des années 1970, où jouaient Ramon Pipin, Vincent Lamy et Jacques Pradel.
 Io l'Aveugle, dans l'œuvre de Terry Pratchett, est le chef des dieux du Disque-monde.
 Io est un personnage de l'univers Saint Seiya.
 IO est un manga de .
 Iô est une revue de poésie créée par André Malartre.
 Io est un film de Jonathan Helpert sorti en 2019.
 io est l'un des mots-simples de la langue espéranto, signifiant « quelque chose ».

Voir aussi 

 Io dans les mots croisés